XV зимние Олимпийские игры проходили в Калгари (Канада) с 13 по 28 февраля 1988 года.

Выбор города 
Калгари был выбран в качестве столицы XV зимних Олимпийских игр 30 сентября 1981 года на 84-й сессии МОК в Баден-Бадене, опередив по результатам голосования города Фалун (Швеция) и Кортина-д’Ампеццо (Италия). До этого Калгари подавал заявку на право проведения Олимпиады дважды: в 1964 и 1968 годах, уступив соответственно Инсбруку (Австрия) и Греноблю (Франция).

Медальный зачет

Призёры игр

Участники 
В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 57 стран. В последний раз в зимних Олимпийских играх приняли участие сборные СССР и ГДР.

Олимпиада в филателии

Примечания

Ссылки 
 
 Complete Film - The Official Calgary 1988 Winter Olympic Film | Olympic History — канал Olympic на YouTube

Зимние Олимпийские игры 1988